Thomas Charles Hart (1877–1971) – amerykański wojskowy i polityk
 Thomas Hart (1909–2001) – szkocki sportowiec, zawodnik krykieta i rugbista
 Thomas Hart – amerykański scenarzysta

Zobacz też 
 Thomas Hart Benton